Маршахт () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Харбург. Подчиняется управлению Эльбмарш. Занимает площадь 26,15 км². Официальный код — 03 3 53 023.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Примечания 

Города Нижней Саксонии